Никольское 2-е — название населённых пунктов в России:

 Никольское 2-е — село в Воробьёвском районе Воронежской области.
 Никольское 2-е — посёлок в Панинском районе Воронежской области.
 Никольское 2-е — деревня в Добринском районе Липецкой области, Среднематрёнский сельсовет.
 Никольское 2-е — деревня в Добринском районе Липецкой области, Тихвинский сельсовет.
 Никольское 2-е — деревня в Измалковском районе Липецкой области.

См. также 
 2-е Никольское
 Никольское Второе
 Никольское 2-е сельское поселение